James-Insel steht für folgende Inseln: 

 James-Insel (Chile), Insel des Chonos-Archipels, Chile
 James-Insel (Antarktika), siehe Isla James (Südliche Shetlandinseln)

Siehe auch:
 Isla James
 James Island
 James-Bond-Insel, siehe Khao Phing Kan, Thailand
 James-Ross-Insel, Insel vor der Antarktischen Halbinsel